Abantiades is de benaming voor afstammelingen van Abas, koning van Argos, maar de term wordt voornamelijk bedoeld om Abas' achterkleinzoon Perseus mee aan te duiden.
Daarnaast behoort de tweeling van Abas (Akrisios en Proiton) ook tot de Abantiades, evenals de waarzegger Idmon.

Stamboom

Zie ook
 Abantias

Noten 

Mythische koning van Argos